Сезон 1967/68 — 58-й сезон в истории венской «Аустрии», а также 57-й сезон подряд, который клуб провёл в высшем дивизионе австрийского футбола.

Чемпионат Австрии в этом сезоне официально назывался Националлига.

Чемпионат Австрии

Турнирная таблица

Матчи 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок Австрии 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок обладателей кубков УЕФА 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок Митропы 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Товарищеские матчи

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
Austria Wien Archiv — Saison 1967/68
Чемпионат Австрии 1967/68 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок Австрии 1967/68 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок обладателей кубков УЕФА 1967/68 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок Митропы 1967/68 на сайте AustriaSoccer.at

1967/1968
Аустрия Вена